Midi ist Name oder Teil des Namens von:
 Le Midi, der französischsprachige geographische Fach- und Allgemeinbegriff für Südfrankreich
 eine Rocklänge, zwischen Mini und Maxi, knielang.
 ein Sublabel der Atlantic Records
 eine Bauform für Computergehäuse

MIDI ist die Abkürzung für:
 MIDI, Musical Instrument Digital Interface, das Datenübertragungsprotokoll für elektronische Musikinstrumente

Siehe auch:
 Compagnie des chemins de fer du Midi, eine ehemalige Privatbahn im Süden Frankreichs
 Canal du Midi, verbindet Toulouse mit dem Mittelmeer bei Sète
 Isuzu Midi, ein Kleintransporter des Automobilherstellers Isuzu.
 Midi Modern Music Festival, ein chinesisches Rockfestival

MIDI